Закаистлавакан има више значења:

 Закаистлавакан (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закаистлавакан (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику